Религия в Японии представлена главным образом буддизмом и синтоизмом. Большинство верующих в Японии причисляет себя к обеим религиям сразу, что свидетельствует о религиозном синкретизме. В 1886 году, во время реставрации Мэйдзи синтоизм был объявлен единственной и обязательной государственной религией японского государства. После Второй мировой войны с принятием новой японской конституции в 1947 году синтоизм потерял этот статус.

Буддисты и синтоисты составляют по некоторым оценкам до 84—96 % населения, представляя большое количество верующих в синкретизме обеих религий. Однако эти оценки основаны на ассоциации японцев с тем или иным храмом, а не на количестве действительно верующих. Профессор Роберт Кисала предполагает, что всего 30 % населения идентифицируют себя как верующие.

Китайские даосизм, конфуцианство и буддизм также повлияли на японские верования и традиции. Религия в Японии склонна к синкретизму, что выливается в смешение различных религиозных практик. Так, взрослые и дети отмечают ритуалы синто, школьники молятся перед экзаменами, молодые пары устраивают свадебные церемонии в христианской церкви, а похороны — в буддистском храме. Христиане представляют собой религиозное меньшинство, всего 2,04 % населения. Среди объединений христианских церквей, действующих в общеяпонском масштабе, самое крупное — Католический центральный совет, далее, по числу последователей идут Свидетели Иеговы, пятидесятники и прихожане Объединённой церкви Христа в Японии.

С середины XIX века в Японии также появились различные новые религиозные движения, такие как Тэнрикё и Аум Синрикё.

Синтоизм 

Традиционной японской религией принято считать синтоизм, представляющий собой совокупность местных верований и до XIX столетия не представлявший собой единой системы верований.

Буддизм 

Буддизм является второй по распространённости религией в Японии после Синтоизма.

Христианство 

Всего в Японии насчитывается по разным оценкам от 1,9 млн до 2,9 млн христиан (2010 год). Среди объединений христианских церквей, действующих в общеяпонском масштабе, самое крупное — Католический центральный совет (свыше 400 тыс. верующих, около 2 тыс. культовых учреждений, 2 тыс. священников).

Численность приверженцев всех общеяпонских объединений протестантских церквей в 2010 году составляла около 1 млн человек. Крупнейшую конфессиональную группу среди японских протестантов составляют пятидесятники (257 тыс.). Объединённая церковь Христа в Японии насчитывает 196 тыс. прихожан, церковь «Дух Иисуса» — 125 тыс. В стране также действуют баптисты, англикане, лютеране, различные перфекционистские церкви и другие протестантские деноминации.

Православие появилось в Японии в середине XIX века благодаря русскому миссионеру святителю Николаю Японскому. К 1912 году (год кончины архиепископа Николая Японского) в Японии насчитывалось 266 православных общин и около 33 тысяч человек исповедующих православие. Сегодня, в начале XXI века в Японии насчитывается более 36 тысяч человек исповедующих православие. Японская Православная Церковь имеет большую самостоятельность и на правах автономии входит в состав Русской Православной Церкви.

Значительное число японцев являются сторонниками маргинального христианства. Численность свидетелей Иеговы в 2012 году составила 217 тыс. человек, объединённых в 3055 собраний. Церковь Иисуса Христа святых последних дней насчитывает в Японии 279 конгрегаций и 127 тыс. прихожан.

Ислам 

Мусульманское общество состоит в основном из пакистанцев и татар — эмигрантов из России.

Первая мечеть была построена в 1905 году, в городе Осаке, иммигрировавшими татарами.

Известный башкир Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев организовал общество мусульман Токио и стал его главой. В 1927 году открыл школу для мусульман Японии. В 1928 организовал Всеяпонский съезд мусульман. 12 мая 1938 под его руководством состоялось открытие мечети в городе Токио. Также известна мечеть в городе Кобе.

В 1939 году ислам признали одной из действующих религий Японии. К 2010 году общая численность мусульман оценивалась в 185 тыс. человек.

Другие религии 
Общины других религиозных групп весьма малочисленны. Это конфуцианцы (127 тыс.), индуисты (25,7 тыс.), верующие бахаи (16 тыс.), сикхи (2 тыс.), джайны (1,6 тыс.) и иудеи (1,5 тыс.). Ещё 10 тыс. жителей Японии являются сторонниками местных первобытных верований и культов.

Статистика 
По данным Службы статистики Японии при Министерстве культуры и науки Японии на 31 декабря 2000 года, 31 декабря 2005 — 31 декабря 2008 годов

Количество общин

Количество верующих 
Общее количество верующих превышает население Японии в связи с широким распространением практики религиозного синкретизма. Так, например, синтоист может быть одновременно и буддистом.

Примечания

Ссылки 
 Самое светское общество мира.